Rhynchodiplodia är ett släkte av svampar. Rhynchodiplodia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhynchodiplodia